Austriacka Formuła 3 Sezon 2001 – dziewiętnasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2001
2001 w sportach motorowych